Pollet ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Pollet (1886–1967), französischer Turner
 Françoise Pollet (* 1949), französische Sopranistin
 Jacques Pollet (1922–1997), französischer Autorennfahrer
 Jean-Daniel Pollet (1936–2004), französischer Regisseur und Drehbuchautor
 Joffrey Pollet-Villard (* 1992), französischer Freestyle-Skisportler
 Johann Pollet (1814–1872), österreichischer Offizier
 Johanna Pollet (* 1988), deutsche Schauspielerin
 Philippe Pollet-Villard (* 1960), französischer Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Victor Florence Pollet (1811–1882), französischer Maler und Kupferstecher 
 die Brüder Abel und Auguste Pollet (1909 geköpft), Köpfe der Pollet-Bande, einer Räuberbande, die in Nordfrankreich und in Belgien ihr Unwesen trieb

Siehe auch:
 Polet
 Pollett